Mulgrave kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mulgrave (del av en befolkad plats), Victoria, Monash,

Kanada 

 Mulgrave, Nova Scotia, ort, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar